Балрог:

 Балрог — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина майар, восставшие вместе с Мелькором, демоны страха.
 Балрог — недолго просуществовавшая литературно-художественная премия, присуждавшаяся за произведения в жанре фэнтези.